Toto je seznam nejvyšších budov v Malajsii platný v roce 2022.

Základní informace 
K roku 2022 je nejvyšší budova v Malajsii a druhá nejvyšší budova na světě Merdeka 118, která se nachází v Kuala Lumpuru. Před ní byly nejvyšší Petronas Towers, které byly nejvyššími budovami světa od roku 1998 až do roku 2004, pak je překonal mrakodrap s názvem Taipei 101.

Seznam budov

Externí odkazy 
 https://www.emporis.com/country/100098/malaysia
Seznamy výškových budov
Stavby v Malajsii